Дире:
 Дире — город в Мали, входит в состав одноимённого округа провинции Томбукту.
 Дире — округ в Мали, входит в состав провинции Томбукту.
  — один из  (воред) региона Оромия в Эфиопии.